Desperado (česky desperát) má více významů:
 Zločinec, bandita, psanec na divokém západě.

Film 
 Desperado (film) – film Roberta Rodrigueze z roku 1995
 Desperáti (v originále The Desperadoes) – americký western z roku 1943
 Rebelové (v originále The Desperados) – americký western z roku 1969

Hudba 
Desperado je název alba několika hudebních skupin:
 Desperado (album, Eagles)
 Desperado (album, Gipsy.cz)
 Desperado (album, Pat Martino)

Počítačová hra 
 Desperados: Wanted Dead or Alive – realtimová strategie firmy Spellbound z roku 2001
 Desperados 2: Cooper's Revenge – pokračování stejné hry z roku 2006

Ostatní významy 
 Desperados (nápoj) – ležák pivovaru Fischer Brewery